Суф'ян ель Баккалі (англ. Soufiane El Bakkali, нар. 7 січня 1996) — марокканський легкоатлет, який спеціалузіється в бігу з перешкодами.
 Закарія Баккалі, Зака́рія Бакка́лі (фр. Zakaria Bakkali, нар. 26 січня 1996, Льєж, Валлонія, Бельгія) — бельгійський та марокканський футболіст.